La saison 2007-2008 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate.

Le championnat garde la même formule que la saison dernière : les 12 équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où chaque formation rencontre 3 fois ses adversaires, à domicile et à l'extérieur.

C'est le Dinamo Zagreb, double champion de Croatie en titre, qui termine en tête du championnat après avoir assommé la concurrence : le , le surprenant NK Slaven Belupo termine à 28 points du Dinamo ! Le club remporte le  de champion de Croatie de son histoire et réussit un nouveau doublé Coupe-championnat en battant l'Hajduk Split en finale de la Coupe de Croatie.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Première phase 

|}

Seconde phase 
Lors de la seconde phase, les 12 équipes jouent une seule fois contre tous leurs adversaires selon un calendrier de déplacement déterminé en fonction du classement à la fin de la première phase.

|}

Barrage de promotion-relégation 
|}
 Le NK Inter Zapresic se maintient en D1 tandis que NK Hrvatski Dragovoljac Zagreb reste en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
2007 en Croatie
Sport en Croatie en 2008